Motuloa (Funafuti) – wyspa, część atolu Funafuti
 Motuloa (północ Nukufetau) – wyspa w północnej części atolu Nukufetau
 Motuloa (wschód Nukufetau) – wyspa we wschodniej części atolu Nukufetau